Unter dem Genossenschaftsverband GDW gibt es 1.944 Baugenossenschaften mit ca. 2,2 Mio. Wohneinheiten und 2,9 Mio. Mitgliedern. Im Durchschnitt entfallen auf eine Genossenschaft somit 1500 Mitglieder.

Siehe auch 
 Wohnungsbaugenossenschaft Köpenick Nord

Einzelnachweise 

!Mitglieder
Wohnungsbaugenossenschaften, Mitglieder